Trall kan betyda flera saker:

 Trall (musik) – sång utan text särskilt vanligt inom folkmusik
 Trätrall – en typ av löst trägolv som läggs ovanpå det vanliga golvet som skydd eller för att göra det bekvämare att gå på
Trall (musikalbum) – ett musikalbum av Ulrika Gunnarsson från år 2009

Se även
Tralla